Borgo San Pietro – quartiere di Asti partecipante al Palio
 Borgo San Pietro – frazione di Petrella Salto in Provincia di Rieti
Borgo San Pietro – frazione di Poggio Bustone in Provincia di Rieti
 Borgo San Pietro – frazione di Moncalieri nella città metropolitana di Torino
 Borgo San Pietro – antico borgo di Vicenza
 Borgo San Pietro – antico borgo di Crema